Чемпионаты Армении по шахматам проводятся с 1934 года. С 1945 года турнир является ежегодным.

Наибольшее количество побед в турнирах одержал Г. М. Каспарян, ставший чемпионом Армении 10 раз. 8 побед у А. Г. Анастасяна, который 5 раз побеждал в чемпионатах Армянской ССР и потом добавил ещё 3 победы в чемпионатах независимой Армении.

Хронологическая таблица

Мужские чемпионаты

Чемпионат Армянской ССР

Чемпионат независимой Армении

Женские чемпионаты

Чемпионаты Армянской ССР

Чемпионаты независимой Армении

Примечания

Ссылки 
 
 
  
 

Армения